Pyrgopolon crassum är en ringmaskart som först beskrevs av Sowerby 1812.  Pyrgopolon crassum ingår i släktet Pyrgopolon och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
crassum